Wahlkreis 7 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 7
 Landtagswahlkreis 7
 Reichstagswahlkreis 7